Смишљак може бити:

 Смишљак (Брод Моравице), насељено мјесто у општини Брод Моравице, Приморско-горанска жупанија, Република Хрватска
 Смишљак (Врбовско), насељено мјесто града Врбовског, Приморско-горанска жупанија, Република Хрватска